

Muziek 
 Louder (album van Lea Michele), een album van de Amerikaanse zangeres Lea Michele
 Louder (single van Lea Michele), een van het album afkomstige single
 Louder (album van R5), een album van de Amerikaanse band R5
 Louder!, een album van de Mexicaanse singer-songwriter Sofía Reyes
 Louder (single van Charice), een single van de Filipijnse zangeres Jake Zyrus
 Louder (single van DJ Fresh), een single van de Britse producer DJ Fresh
 Louder (single van Neon Jungle), een single van de Britse meidengroep Neon Jungle
 Louder (single van Parade), een single van de Britse meidengroep Parade
 Louder (single van Sharon Doorson), een single van de Nederlandse zangeres Sharon Doorson
 Louder (muziektijdschrift),  een heavy metal- en rockmuziektijdschrift

Personen 
 Alison Louder, een Canadees actrice
 Earle Louder, een Amerikaans musicus
 Jeff Louder, een Amerikaans voormalig wielrenner

Zie ook 
 Louder, Louder!, een album van de Amerikaanse rockband Killola